Діапазо́н (від  — через усі (струни).

 Діапазон — інтервал значень будь-якої величини
 Діапазон частот
 Динамічний діапазон
 Діапазон регулювання
 Діапазон пропускання
 Діапазон вимірювань
 Діапазон у музиці 

 Діапазон в переносному значенні — обсяг, охоплення: знань, інтересів тощо

 Діапазон (журнал) — французький журнал, присвячений музиці.